La famille Wollman est une famille française d'origine biélorusse qui a donné plusieurs microbiologistes notoires.

Personnalités 
 Eugène Wollman (1883 à Minsk - 1943), microbiologiste, chercheur à l'Institut Pasteur à Paris, déporté et mort à Auschwitz, marié en 1909 avec :
 Elisabeth Wollman (1888 à Minsk - 1943), née Elisabeth Michelis, chercheuse à l'Institut Pasteur, déportée et morte à Auschwitz, dont :
 Élie Wollman (1917 à Paris - 2008), microbiologiste, directeur de recherche au CNRS, sous-directeur de l'Institut Pasteur.

Famille française
Famille juive